Biografies:
 Jordi Serrat i Gallart (Barcelona, 1931), actor de teatre i televisió català
 Joan Manuel Serrat i Teresa (Barcelona, 1943), cèlebre cantautor i músic català
 Xavier Serrat i Crespo, actor i director català
 Ramon Serrat i Fajula (Sant Joan de les Abadesses, 1883 - Terrassa, 1944), professor, músic i compositor de sardanes
 Esteve Fradera i Serrat (Santa Coloma de Farners, 1963), futbolista català
 Honorat Vilamanyà i Serrat (Ripoll, 1905 - Barcelona, 1963), músic i compositor
 Gastronomia: Formatge serrat, formatge curat dels Pirineus Catalans
 Anatomia: Múscul serrat, tipus de múscul del tronc del cos humà amb forma de serra
 Geografia: Serrat, muntanya allargada de poca altitud
 Toponímia:
 Andorra: El Serrat (Ordino), nucli de població de la parròquia d'Ordino 
 Catalunya:
 El Serrat de l'Ocata, barri de l'Ametlla del Vallès 
 El Serrat (l'Ametlla del Vallès), serra entre els municipis de l'Ametlla del Vallès i de Figaró-Montmany (Vallès Oriental)
 El Serrat (Arbúcies), masia al municipi d'Arbúcies (Selva)
 El Serrat (Castellcir), masia al municipi de Castellcir (Moianès)
 El Serrat (Fogars de Montclús), edifici del municipi de Fogars de Montclús (Vallès Oriental)
 El Serrat (Llanars), edifici del municipi de Llanars (Ripollès)
 El Serrat (les Llosses), edifici del municipi de les Llosses (Ripollès)
 El Serrat (Malla), edifici del municipi de Malla (Osona)
 El Serrat (Ogassa), edifici del municipi d'Ogassa (Ripollès)
 El Serrat (Olesa de Montserrat), serra del municipi d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
 El Serrat (Olot), edifici del municipi d'Olot (la Garrotxa)
 El Serrat (Planoles), edifici del municipi de Planoles (Ripollès)
 El Serrat (Prullans), indret del municipi de Prullans (Cerdanya)
 Serrat (Queralbs), nucli de població del municipi de Queralbs
 El Serrat (Riner), serra del municipi de Riner (Solsonès)
 El Serrat (Sant Aniol de Finestres), edifici del municipi de Sant Aniol de Finestres (la Garrotxa)
 El Serrat o el Serrat de Baix, edifici al municipi de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa)
 El Serrat (Sant Hilari Sacalm), nucli disseminat del municipi de Sant Hilari Sacalm (Selva)
 El Serrat (Santa Eulàlia de Ronçana), nucli disseminat del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
 El Serrat (Santa Maria de Besora), masia al municipi de Santa Maria de Besora (Osona)
 El Serrat (la Vall de Bianya), edifici del municipi de la Vall de Bianya (la Garrotxa)
 El Serrat (la Vall d'en Bas), edifici del municipi de la Vall d'en Bas (la Garrotxa)
 Lo Serrat (Santa Engràcia), masia i explotació agropecuària del poble de Santa Engràcia pertanyent al municipi de Tremp